Nato peut faire référence à :

Divers 
 l'acronyme anglais de l'OTAN ;
 l'acronyme anglais de l'Association nationale des propriétaires de salles de spectacle (National Association of Theatre Owners) ;
 le nato, un bois utilisé en lutherie ;
Nato, un type de bracelet de montre en toile (nylon) ou en cuir et qui passe sous le boîtier de la montre. Son design est à l'origine régi par un standard du Ministère de la Défense britannique (DefStan 66-47).

Musique 
 Nato, une maison de disques française fondée en 1980 ;
 NATO, un album du groupe slovène Laibach sorti en 1994 ;
 Nato, une chanteuse russe active depuis 2000.

Patronyme 
 Dominique Nato (1957- ), un boxeur puis entraîneur et dirigeant sportif français ;
 Norman Nato, un pilote automobile français.
 Natoo, youtubeuse française ;

Toponyme 
 Nato, une commune urbaine malgache de la région de Vatovavy-Fitovinany.

Paronyme 
 Nattō, aliment fermenté japonais

Autres

Références 

Homonymie de patronyme